Kûitse ist der Familienname folgender Personen:

 Anda Kûitse (1951–2019), grönländischer Trommeltänzer
 Anna Kûitse Thastum (1942–2012), grönländische Trommeltänzerin